Anthony Van Loo (1988) – calciatore belga
 Brian van Loo (1975) – ex calciatore olandese
 Charles-Amédée-Philippe van Loo (1719-1795) – pittore francese
 Charles-André van Loo (1705-1765) – pittore francese
 Jean-Baptiste van Loo (1684-1745) – pittore e ritrattista francese
 Louis-Michel van Loo (1707-1771) – pittore francese